|-
| (97201) 1999 XQ8||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97202) 1999 XJ11||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97203) 1999 XC15||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97204) 1999 XC20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97205) 1999 XA22||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97206) 1999 XE27||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97207) 1999 XV30||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97208) 1999 XK33||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97209) 1999 XM36||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (97210) 1999 XX36||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (97211) 1999 XY36||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (97212) 1999 XT38||||7 грудня 1999||Кампо Катіно||Астрономічна обсерваторія Кампо-Катіно
|-
| (97213) 1999 XN40||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97214) 1999 XW41||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97215) 1999 XS45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97216) 1999 XW47||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97217) 1999 XO48||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97218) 1999 XS48||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97219) 1999 XS49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97220) 1999 XW49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97221) 1999 XH50||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97222) 1999 XK50||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97223) 1999 XK51||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97224) 1999 XG52||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97225) 1999 XY53||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97226) 1999 XC54||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97227) 1999 XG54||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97228) 1999 XW56||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97229) 1999 XS57||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97230) 1999 XE59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97231) 1999 XG60||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97232) 1999 XO60||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97233) 1999 XJ61||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97234) 1999 XF62||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97235) 1999 XO69||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97236) 1999 XW75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97237) 1999 XT77||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97238) 1999 XY79||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97239) 1999 XP81||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97240) 1999 XP84||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97241) 1999 XR84||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97242) 1999 XE88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97243) 1999 XG90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97244) 1999 XL90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97245) 1999 XW92||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97246) 1999 XX93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97247) 1999 XC101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97248) 1999 XO106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97249) 1999 XT106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97250) 1999 XW107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97251) 1999 XX107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97252) 1999 XY107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97253) 1999 XT108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97254) 1999 XK112||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97255) 1999 XS114||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97256) 1999 XC115||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97257) 1999 XE115||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97258) 1999 XD116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97259) 1999 XF119||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97260) 1999 XG119||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97261) 1999 XT119||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97262) 1999 XT121||||6 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97263) 1999 XC122||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97264) 1999 XB125||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97265) 1999 XM125||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97266) 1999 XS126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97267) 1999 XC127||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 97268 Серафінозані (Serafinozani)||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (97269) 1999 XB130||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97270) 1999 XK137||||15 грудня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (97271) 1999 XJ139||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (97272) 1999 XH140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (97273) 1999 XZ140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (97274) 1999 XG142||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97275) 1999 XT142||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97276) 1999 XC143||||14 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (97277) 1999 XJ144||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (97278) 1999 XM144||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (97279) 1999 XT144||||6 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (97280) 1999 XZ150||||9 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (97281) 1999 XD151||||9 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (97282) 1999 XQ152||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97283) 1999 XH155||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97284) 1999 XC159||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97285) 1999 XE161||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97286) 1999 XF162||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97287) 1999 XP163||||8 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (97288) 1999 XM164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97289) 1999 XR165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97290) 1999 XK167||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97291) 1999 XL169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97292) 1999 XQ172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97293) 1999 XG175||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97294) 1999 XW177||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97295) 1999 XP178||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97296) 1999 XS179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97297) 1999 XU180||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97298) 1999 XA181||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97299) 1999 XB181||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (97300) 1999 XM183||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

97200